«Проект Подиум» () — американское реалити-шоу, выходящее в США на телеканале Lifetime Television, изначально — на телеканале Bravo. Тема шоу — дизайн одежды. Ведущая первых 16 сезонов — модель Хайди Клум. В 17 сезоне ее сменила Карли Клосс.

Участники соревнуются друг с другом, создавая лучший наряд в определённое ведущими время, из определённых материалов и на определённую тему. Изготовленные ими наряды оцениваются судьями. Каждую неделю один или несколько дизайнеров выбывают.

4 июля 2006 года продюсеры шоу, компания Weinstein Company, объявили о новом пятилетнем контракте: начиная с шестого сезона Проект Подиум перешёл на телеканал Lifetime Television. В ответ компания NBC Universal начала судебный процесс против Weinstein Company из-за нарушения правил контракта. В сентябре 2008 года постановлением суда показ шоу был приостановлен до вынесения решения по делу.

1 апреля 2009 года судебное разбирательство между Weinstein Co. и NBC Universal было улажено путём выплаты компанией Weinstein телеканалу NBC необъявленной суммы за право перевести шоу на телеканал Lifetime. 6 сезон был выпущен в эфир на канале Lifetime 20 августа 2009 года. В Канаде премьера состоялась на канале Slice 12 сентября.

Формат шоу 
В Проекте Подиум в каждом эпизоде выбывает один из участников. Их количество постепенно уменьшается: от изначальных двенадцати или более модных дизайнеров до трёх в финальном испытании шоу. Задание каждого конкурса (в границах одного эпизода) требует от дизайнеров создать наряд из одного или нескольких предметов. В конце эпизода наряд демонстрируется моделью на подиуме.

Разнообразные испытания проверяют изобретательность дизайнеров в рамках их собственных эстетических предпочтений. Эти испытания могут заключаться в создании одежды из необычных материалов, таких как:
 вторсырьё (3 сезон);
 обстановка квартиры (3 сезон);
 покупки из продуктового магазина (1 и 5 сезоны);
 съедобные предметы (1 и 4 сезоны);
 цветы и растения (2 сезон);
 собственная одежда (2 сезон);
 создание наряда для знаменитости (например, для актрисы Брук Шилдс, фигуристки Саши Коэн или для мисс США Тары Коннер);
 создание наряда для линии модной одежды крупной компании (например, Banana Republic, Диана фон Фюрстенберг, Macy's INC, линия одежды Сары Джессики Паркер Bitten);
 или на определённую тему (коктейльное платье, свадебное платье, наряд для женщины-рестлера, платье для выпускного).

С первого по пятый сезон шоу снималось в Нью-Йорке (плюс небольшая остановка в Париже в третьем сезоне). Дизайнеры использовали мастерскую в школе дизайна Parsons The New School for Design. Материалы покупались в магазине тканей на Манхэттене, в районе Garment District, также известном как Центр Моды (обычно в магазине MOOD Designer Fabrics). Иногда задание предусматривает использование определенных материалов. Например, деним: джинсы и куртки фирмы Levi's, кондитерские изделия и сувениры в магазине Hershey's на Таймс-сквер, или ткань из магазина Spandex House, все в 4 сезоне).
На период шоу дизайнеры живут изолированно от внешнего мира, разделёнными по половому признаку группами в квартирах дома Atlas New York (здание рядом со школой дизайна Parsons The New School for Design) на протяжении сезонов с 1 по 3 (в 5 сезоне шоу снова вернулось в Atlas), а также в доме New Gotham в 4 сезоне. Вместе с переходом Проекта Подиум на телеканал Lifetime, шоу сменило местоположение с Нью-Йорка на Лос-Анджелес в 6 сезоне. Участникам проекта запрещено без разрешения покидать место жительства, вступать в несанкционированный контакт с семьёй и друзьями или использовать интернет. Также дизайнерам запрещено иметь при себе какие-либо обучающие книги по дизайну и шитью. В противном случае им грозит дисквалификация. Подобная ситуация произошла в 3 сезоне с дизайнером Китом Майклом.

Дизайнерам предоставляется ограниченное количество денег для покупки необходимых тканей, аксессуаров и расходных материалов. Время, отведённое на пошив, также ограничено (от половины дня до 2-3 дней). В основном дизайнеры работают по отдельности, независимо друг от друга, хотя на некоторых заданиях соперники должны работать в командах или как единая группа. По окончании времени задания дизайнеры должны одеть модель, выбрать причёску, макияж и аксессуары. Каждая модель проходит по подиуму. В это время сшитые наряды оцениваются группой судей, которые выставляют оценку общему образу и высказывают свои комментарии и соображения. Затем судьи задают возникшие вопросы шестёрке дизайнеров (трём дизайнерам с наивысшими оценками и трём — с наименьшими), и делятся своим мнением по поводу увиденного, в то время как соревнующиеся отстаивают свою точку зрения и защищают свои работы. Затем следует приватное совещание судей. После этого жюри объявляет дизайнера-победителя и дизайнера-проигравшего, согласно их оценкам и каким-либо своим соображениям. Как правило, победитель получает иммунитет на следующее соревнование и не может быть отсеян. Ближе к концу сезона, когда остается меньше половины участников, иммунитет отменяется, чтобы усложнить задачу для дизайнеров.

Кроме неприкосновенности на следующем задании, другие стимулы для победы на соревновании могут быть следующими: наряд победителя может появиться в печатной рекламе, выпущен ограниченным тиражом как часть линии одежды известного производителя, или продаваться в онлайн магазине (например, в магазине BlueFly.com начиная с 4 сезона). Проигравший участник выбывает из соревнования. Хозяйка и ведущая Проекта Подиум, супермодель Хайди Клум, на прощание целует проигравшего в обе щеки и произносит свою коронную фразу на немецком: Auf Wiedersehen ().

После последнего испытания три оставшихся дизайнера должны создать коллекцию одежды из 12 образов, которая затем будет показана на Нью-Йоркской Неделе Моды в Брайант-парке. На это последнее задание финалистам отводится 12 недель и 8 тыс. долларов. Дизайнеры работают у себя дома или в своих рабочих студиях. Большая часть коллекции должна быть сделана непосредственно модельерами, но правила допускают возможность выполнения некоторых работ на стороне (например, плиссировка). До показа финалисты должны возвратиться в Нью-Йорк, чтобы провести кастинг моделей, определить макияж и причёски моделей, подогнать одежду, и, возможно, выполнить дополнительное задание: создать ещё один наряд для коллекции (2 сезон).

Их чеки и квитанции за услуги передаются продюсерам шоу для проверки того, уложились ли они в бюджет и не прибегали ли к помощи со стороны. Если правила нарушены, дизайнеры могут быть вынуждены исключить из коллекции свой главный эстетический фактор (как парики блондинок и плиссированные шорты у Джеффри Себелиа в 3 сезоне); или судьи могут понизить свои оценки, если они настаивают на применении запрещённых услуг (например, создание на стороне обуви для моделей, как у дизайнера Кары Саун в 1 сезоне). Окончательный победитель выбирается судьями и получает 100 тыс. долларов для запуска собственной линии одежды, разворот в журнале ELLE и контракт с агентством, представляющим интересы дизайнеров (контракт был в числе призов только до 3 сезона включительно). Также победителю предоставляется дополнительная возможность продавать свою коллекцию в онлайн магазине Bluefly.com. Ещё один приз — автомобиль фирмы Saturn.

Для моделей, участвующих в шоу, Проект тоже является соревнованием. Так как каждую неделю выбывает один дизайнер, число моделей также сокращается. В самом первом задании сезона модели распределяются по дизайнерам в произвольном порядке, но, начиная со второго задания и далее, дизайнеры могут выбирать себе модель, с которой они хотят работать. Во время еженедельного отбора моделей Хайди Клум и девушки стоят на подиуме перед сидящими перед ними дизайнерами. Модели босы и одеты только в короткие простые чёрные платья. Затем дизайнеры выбирают моделей в порядке, соответствующем их оценкам в предыдущем испытании. Обычно выбор моделей происходит в начале каждого эпизода сезона (за исключением первого). Победитель предыдущего задания выбирает первым. Чтобы определить порядок выбора моделей оставшимися дизайнерами, Хайди тянет из чёрного бархатного мешка большие красные пуговицы с их именами. Также бывали варианты, когда только модельер-победитель мог выбрать: оставить себе модель, с которой он выиграл конкурс, взять модель проигравшего или любую другую девушку из числа участвующих в шоу моделей.

Начиная с 6 сезона Проекта Подиум, соревнование моделей вылилось в ещё одно реалити-шоу, Models of the Runway. Также, как и дизайнеры, в конце каждой недели шоу проигравшая модель (девушка, которую не выбрали) выбывает. Проигравшую модель также целует Хайди и произносит Auf Wiedersehen. Модель выигравшего дизайнера участвует в фотосессии коллекции для разворота в ELLE. Однако некоторые испытания не требуют участия девушек-моделей. Например, конкурс на изменение образа дизайнера-конкурента (2 и 5 сезоны), создание модного образа для самого себя (3 сезон), создание мужской одежды (4 сезон) или наряда для определённого клиента (например, создать наряд из одежды женщин, сильно сбросивших в весе (для них же) или сшить костюм для девушек-рестлеров, все — 4 сезон).

Совместно с Клум судейскими обязанностями занимаются американский дизайнер Майкл Корс и фэшн-директор журналов Marie Claire и Elle Нина Гарсиа. Четвёртый судья, как правило, какой-либо модельер (Диана фон Фюрстенберг, Вера Вонг, Зак Позен, Остин Скарлетт, Франсиско Коста, Бетси Джонсон, Альберта Ферретти, Роберто Кавалли, Моник Люлье, Кэтрин Маландрино), супермодель (Иман или Алессандра Амбросио), знаменитость (Виктория Бекхэм, Сара Джессика Паркер, Кристина Агилера, Ники Хилтон, Натали Портман), или профессионал в области, которую затрагивает задание (Нэнси О’Делл, Рэйчел Зоуи, Тики Барбер, Аполо Антон Оно, Патриция Филд, Иванка Трамп).

Тим Ганн, бывший преподаватель школы дизайна Parsons The New School for Design, а на данный момент главный креативный директор фирмы Liz Claiborne Inc., выступает в роли наставника дизайнеров и не участвует в судействе. Вместо этого он навещает участников в середине выполнения задания, комментирует и предлагает пути улучшения нарядов, объявляет об изменениях в задании и сроках выполнения задачи. Также Тим Ганн обычно объявляет суть задания вместе с Хайди Клум и сопровождает дизайнеров во время похода в магазин тканей MOOD или поездках, экскурсиях, связанных с заданием. У Ганна есть и другие функции: он прощается с каждым исключённым из соревнования дизайнером и моделью и посещает дома каждого из дизайнеров-финалистов во время изготовления коллекции для последнего показа на Неделе Моды.

Сезоны

Обзор

Первый сезон 

Первый сезон Проекта Подиум стартовал 1 декабря 2004 года. Проект сразу же получил одобрение критиков и номинацию на премию «Эмми» как лучшее соревновательное реалити-шоу. Аудитория шоу от начала Проекта до финального эпизода значительно выросла, Проект неожиданно стал большим хитом. Это шоу стало одним из самых успешных на телеканале Bravo со времен другого шоу, Queer Eye for the Straight Guy.

Победителем первого сезона стал дизайнер из Пенсильвании Джей МакКэрролл. Второй стала Кара Саун, третьей — Уэнди Пеппер. Как приз за победу в соревновании 12 дизайнеров МакКэрролл имел право получить 100 тыс. долларов, стажировку в фирме Banana Republic, которая помогла бы ему создать свой лейбл одежды (от обоих призов он отказался), и появление его коллекции в американском издании журнала Elle. Моделью, которая победила вместе с дизайнером, была Джулия Бейнон. Проигравшие девушки — Дженни Тот (модель Кары Саун) и Мелисса Харо (модель Уэнди Пеппер).

Любимец публики Остин Скарлетт создал коллекцию-приманку для Недели Моды после того, как его исключили в противоречивом задании: создании для Нэнси О’Делл костюма для церемонии «Грэмми», который вызвал недовольство у поклонников шоу. Его появление на Неделе Моды было уловкой: продюсеры были обеспокоены тем, что личности трёх финалистов шоу будут рассекречены до того, как будет показан финал сезона Проекта Подиум. В дальнейшем этот приём был взят продюсерами на вооружение.

В 2008 году Джей МакКэрролл, совместно с Here! Films, выпустил полнометражный документальный фильм «11 минут». Документальный фильм запечатлел жизнь Джея после Проекта Подиум, а именно подготовку длиной в год к его первому независимому показу на Нью-Йоркской Неделе Моды в Брайант-Парке и последующей продаже его линии одежды магазинам. Также в 2008 году Джей запустил собственный онлайн бутик The Colony.

Участниками сезона были: Джей МакКэрролл, Кара Саун, Уэнди Пеппер, Остин Скарлетт, Роберт Плоткин, Кевин Джонн, Александра Видал, Нора Калигари, Ванесса Райли, Старр Илжофер, Марио Каденас и Дэниел Франко.

 Условные обозначения
  Зелёный цвет и Победитель — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён; оранжевый цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы, но был в двойке худших.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.

 : Вместо получения иммунитета платье Венди Пеппер было выставлено на продажу в магазинах Banana Republic по всей стране, а также в интернет-магазине в рамках зимней коллекции.
 : Несмотря на то, что команда Норы была объявлена победителем, её работа была негативно оценена.
 : Начиная с этого состязания, иммунитет отменён из-за количества оставшихся участников.

Релиз DVD 
29 ноября 2005 года Miramax выпустил первый сезон Проекта Подиум на DVD.

Второй сезон 

Второй сезон начался 7 декабря 2005 года. После общенационального поиска ранее в том же году, шестнадцать дизайнеров были выбраны в качестве полуфиналистов и привезены в Нью-Йорк в июне 2005. После первого задания, названного Road To The Runway (), было выбрано 14 модельеров, которые смогли продолжить соревнование. Дизайнер-победитель, Хлои Дао из Хьюстона, получила в качестве приза 100 тыс. долларов наличными для запуска собственной линии одежды, годовой контракт с агентством Designers Management Agency, представляющим интересы дизайнеров, автомобиль Saturn Sky, разворот в журнале Elle, стажировку в команде дизайнеров компании Banana Republic. Майкл Корс и Нина Гарсиа снова стали судьями Проекта Подиум. Оставшееся место в судейском жюри занимал каждый раз новый судья, который имел непосредственное отношение к теме конкурса. Тим Ганн, преподаватель школы дизайна Parsons The New School for Design, остался в том же качестве наставника дизайнеров. Победителем стала Хлои Дао (в паре с моделью Грейс Келси), второе и третье места заняли Дэниэл Восовик и Сантино Райс соответственно.

Во втором сезоне шоу принимали участие: Хлои Дао, Дэниел Восовик, Сантино Райс, Кара Дженкс, Ник Верреос, Андре Гонзало, Зулима Гриффин, Эмметт МакКарти, Дайана Энг, Марла Дуран, Гвадалупе Видал, Дэниел Франко, Раймундо Бальтазар, Кирстен Эриг, Хайди Стэдридж и Джон Уэйд.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.

 : Так как это было отборочное испытание для вступления во второй сезон, то Сантино не получил иммунитет.
 : В этом конкурсе победитель не получил иммунитет, так как компания Mattel выпустит куклу в эксклюзивной серии в наряде победителя, повторённом в миниатюре для Барби, на коробке также будет размещено имя и фотография Ника.
 : Сантино не получил иммунитет, так как его платье будет передано Ники Хилтон.
 : Наряд победителей будет продаваться в избранных магазинах Banana Republic и на их сайте, поэтому Дэниэл и Андрэ не получили иммунитет.
 : Зулиме не был дан иммунитет, так как её наряд Саша Коэн наденет на соревнования.
 : Начиная с этого состязания, иммунитет отменён из-за количества оставшихся участников.
 : Наряд, созданный Дэниэлом, модель Иман наденет на красную дорожку одного мероприятия.

Релиз DVD 
27 июня 2006 года компания Weinstein Company выпустила второй сезон Проекта Подиум на DVD.

Третий сезон 

Хайди Клум, Тим Ганн, Нина Гарсиа и Майкл Корс продолжили своё участие в третьем сезоне шоу, который начался 12 июля 2006 года. У Проекта появились новые спонсоры, сеть магазинов Macy's заменила компанию Banana Republic.

В этом сезоне Кит Майкл стал первым дизайнером, которого попросили покинуть шоу за многочисленные нарушения правил. Его застали за использованием запрещённых обучающих пособий. Также он покидал место проведения шоу на несколько часов, в течение которых использовал интернет. Впервые финалистами шоу было выбрано не три, а четыре дизайнера (Джеффри Себелиа, Лора Беннетт, Ули Херцнер и Майкл Найт). В этом сезоне не было коллекции-приманки, которая служила бы привлекающим фактором для финала шоу. Все они показали свои коллекции на Неделе Моды в Нью-Йорке.

В эпизоде «Воссоединение», показанном 4 октября, зрители выбрали голосованием Майкла Найта своим любимым дизайнером, в качестве приза он получил 10 тыс. долларов.

Финал сезона был показан 18 октября 2006 года, победителем судьи выбрали Джеффри Себелиа. Моделью, выигравшей вместе с Джеффри, стала Мэрилинда Ривера. Проигравшие дизайнеры и модели: Ули Херцнер (с моделью Назри Сегаро), Лора Беннетт (модель Камилла Барунги) и Майкл Найт (модель Кларисса Андерсон).

Джеффри Себелиа был обвинён Лорой Беннетт в привлечении помощи со стороны. Данный инцидент повлёк за собой расследование, в результате которого было объявлено, что Джеффри следовал всем указаниям. Не было найдено никаких нарушений правил, которые могли бы воспрепятствовать его участию в Неделе моды. Так как он не смог предоставить квитанцию или чек на плиссировку кожаных шорт, дизайнер был вынужден убрать их из коллекции. Также из-за превышения бюджета на 227.95 долларов не были использованы светловолосые парики, которые должны были быть на моделях.

Ули стала участницей, занявшей второе место. Судьи высоко оценили её коллекцию. Дизайнер Майкл Найт был первым выбывшим из четвёрки финалистов за его коллекцию «Городское Сафари». Майкл стал любимцем публики, но его коллекция не произвела должного впечатления на судей. Он также выбыл из-за недостаточного опыта в модной индустрии. Дизайнер Лора Беннетт была следующей выбывшей в финале. Она сделала коллекцию коктейльных платьев и вечерних нарядов. Судьи оценили то, как шикарно и дорого выглядела коллекция. В момент проведения шоу Лора была беременна своим шестым ребёнком. Победивший в Проекте Подиум Джеффри получил также в качестве приза разворот в журнале Elle и автомобиль 2007 года Saturn Sky Roadster. Подруга и сын дизайнера приехали на финал шоу, чтобы поддержать его.

В пятом сезоне шоу был проведен опрос среди зрителей, какие моменты предыдущих сезонов запомнились им больше всего. Третий сезон был отмечен дисквалификацией Кита, ссорами Джеффри с матерью участницы Анжелы и обвинение в адрес Себелиа по поводу финальной коллекции.

В этом сезоне принимали участие следующие дизайнеры: Джеффри Себелиа, Ули Херцнер, Лора Беннетт, Майкл Найт, Кейн Гилласпи, Винсент Либретти, Анджела Кеслар, Роберт Бест, Элисон Келли, Бредли Бомкирхнер, Бонни Домингез, Кит Майкл, Кэтрин Гердес, Малан Бретон, Стейси Эстрелла.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Тёмно-красный цвет и DQ — дизайнер был дисквалифицирован.

 : Помимо полученного иммунитета, вечернее платье от Кейна на конкурс «Мисс Вселенная» наденет Мисс США-2006 Тара Коннер.
 : У дизайна Кита Майкла была высокая оценка, но он был наказан за то, что не сделал костюм для собаки.
 : Наряд, созданный командой Анджелы, будет продаваться в магазинах компании Macy's в рамках бренда INC, а также выставлен на витрине в одном из главных магазинов Macy's в Нью-Йорке. Поэтому сама Анджела иммунитет не получила.
 : Кит Майкл был дисквалифицирован за то, что вопреки контракту, он оставил у себя книги по кройке и шитью, а также без разрешения продюсеров ушёл со съемочной площадки, чтобы воспользоваться интернетом.
 : Майкл не получил иммунитет, так как его наряд продемонстрирует его модель в журнале Elle в качестве рекламы одного из новых спонсоров третьего сезона шоу, средств для волос TRESemme.
 : В этом конкурсе Винсент не получил иммунитет по условиям состязания, так как к этому моменту продюсеры решили, что особый приз за победу — это возможность вернуться в борьбу за попадание на неделю моды в случае, если его отсеют.
 : С этого конкурса иммунитет отменён.
 : Выбывшие дизайнеры, победившие хоть один раз, были возвращены для участия в этом состязании.
 : Все четыре дизайнера были допущены на Неделю Моды. Помимо этого, платье Ули появится на первой странице модного раздела журнала Elle, фотографом выступит Жиль Бенсимон.

Релиз DVD 
6 ноября 2007 года компания Weinstein Company выпустила третий сезон Проекта Подиум на DVD.

Четвёртый сезон 

Отбор участников для четвёртого сезона Проекта начался в апреле и продолжался в июне и июле 2007 года. Премьера четвёртого сезона прошла 14 ноября 2007 года. Хозяйкой Проекта осталась Хайди Клум, наставником дизайнеров — Тим Ганн. Ранее в этом году Ганн занял должность креативного директора компании Liz Claiborne Inc. Участники кастинга для четвёртого сезона были показаны в эпизодах шоу Тима Ганна Tim Gunn's Guide to Style ().

В этом сезоне впервые участник выбыл по медицинским показаниям. Джек Макенрот покинул шоу в пятом эпизоде сезона. Его заменил Крис Марч, выбывший в предыдущем эпизоде.

Также впервые в этом сезоне финалистами было выбрано четыре дизайнера, все они создали коллекции для Недели Моды. Но только три участника продолжили соревнование и показали свои коллекции на Неделе Моды в Нью-Йорке. Кристиан Сириано, победивший в последнем соревновании, уверенно стал финалистом шоу, который покажет свою коллекцию на подиуме Нью-Йорка. Джиллиан Льюис, ставшая второй в последнем испытании, также имела гарантированное место на Неделе Моды. Дизайнеры Рами Кашу и Крис Марч должны были создать коллекцию одежды, выбрать из неё три лучших наряда и представить их перед судьями. Исходя из этих трёх нарядов судейское жюри должно было выбрать третьего участника Недели Моды в Брайант-парке. Им стал Рами, Крис выбыл.

Кэйтлин «Свит Пи» Вон, дизайнер, выбывшая последней, перед финалом, создала коллекцию-приманку для Недели Моды, как и Крис Марч, выбывший в первой части финала. Сириано выиграл 10 тыс. долларов как Любимец Публики в четвёртом сезоне. Такой же Любимец Публики, но из третьего сезона, Майкл Найт, принёс Кристиану чек в эпизоде «Воссоединение» (). Показав в последние дни Недели Моды свою коллекцию, Кристиан победил других участников, Джиллиан и Рами, и стал четвёртым и самым молодым победителем Проекта Подиум. Вместе с ним выиграла и его модель, Лиза Нарги, получившая в качестве приза участие в модной съёмке коллекции Кристиана для журнала Elle. Модели дизайнеров, занявших 2-е и 3-е места: Сэм Руггиеро (модель Рами Кашу) и Лорен Браун (модель Джиллиан Льюис). Также впервые в этом сезоне в финальном показе модели-участницы шоу не показывали одежду своих дизайнеров.

В пятом сезоне было проведено голосование среди зрителей, какие 22 момента предыдущих сезонов запомнились им больше всего. В четвёртом сезоне они отметили то, как Майкл Корс выходит из себя; то, как Элиза наносила метки на ткань плевками; то, как дизайнеры обсуждали свои прозвища, если бы они занимались рестлингом; уход Джека и возвращение Криса; конфликт между Кристианом и девочкой-подростком, для которой он шил платье на выпускной; как Сара Джессика Паркер удивила своим появлением дизайнеров и эпизод, когда Виктория Бекхэм сообщила Кристиану, что она надела бы любую вещь его дизайна.

Уже после финального эпизода шоу было ещё одно соревнование, «It’s Sew Not Over». Дизайнеров попросили создать коллекцию из трёх предметов, за которые будет проведено онлайн-голосование. Победительницей стала Джиллиан Льюис.

Все участники сезона: Кристиан Сириано, Рами Кашу, Джиллиан Льюис, Крис Марч, Кейтлин «Свит Пи» Вон, Рикки Лизальде, Виктория Хонг, Кристина «Кит Пистол» Скарбо, Кевин Кристиана, Элиза Хименез, Стивен Розенгард, Джек Макенрот, Кармен Уэббер, Марион Ли и Симон ЛеБланк.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Тёмно-зелёный цвет и ADV — дизайнер допущен к показу на Неделе моды.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Жёлтый цвет и WD — дизайнер сам покинул проект.

 : комплект из двух предметов одежды от Виктории и Кевина будет включён в линию BITTEN (осенне-зимняя коллекция) от Сары Джессики Паркер для продажи, поэтому Виктория не получила иммунитет.
 : наряд Джека наденет телеведущий Тики Барбер, поэтому дизайнеру не был дан иммунитет.
 : Джек Макенрот выбыл из-за болезни, поэтому для поддержания конкуренции между дизайнерами был возвращён последний выбывший дизайнер — Крис Марч.
 : все наряды будут проданы на аукционе коалиции «Молодые за Жизнь» (некоммерческая организация, помогающая молодым женщинам с раком груди), спонсорами которой выступают сеть магазинов сладостей Hershey’s.
 : Кристиан и Крис с их моделями в авангардном и адаптированном повседневном вариантах наряда появятся в рекламе средств для волос TRESemme в журнале Elle. Кроме этого, Кристиан получил иммунитет на следующее состязание.
 : Начиная с этого состязания, иммунитет отменён, а наряд Рики будет продан ограниченным тиражом на сайте бренда джинсовой одежды Levi’s.
 : Это испытание стало решающим для выбора трёх дизайнеров, которые покажут свои коллекции на неделе моды.
 : в данном состязании приняли участие только Крис Марч и Рами Кашу, где они показали 3 наряда, представляющие их коллекцию, чтобы судьи определились, кто же будет третьим финалистом.

Релиз DVD 
4 ноября 2008 года компания Weinstein Company выпустила четвёртый сезон Проекта Подиум на DVD.

Пятый сезон 
Премьера пятого сезона состоялась в среду 16 июля 2008 года на телеканале Bravo. Хайди Клум вернулась в качестве ведущей так же как и Тим Ганн как наставник дизайнеров с 16 новыми претендентами на победу: Лиэнн Маршалл, Корто Момолу, Кенли Коллинз, Джерелл Скотт, Дэниэл Фелд, Джо Фарис, Кит Брайс, Келли Мартин, Стелла Зотис, Дженнифер Дидрих, Стивен «Суэйд» Баум, Эмили Брэндл, Терри Стивенс, Уэсли Наулт, Блейн Уолш и Джерри Тэм.

В первом эпизоде сезона был конкурс, повторяющий условия начального конкурса первого сезона: дизайнеры должны были создать наряд, используя то, что они смогли найти в продуктовом магазине сети Gristedes. Приглашённым судьёй стал Остин Скарлетт, участник первого сезона, победивший в аналогичном состязании. Эпизод был задуман как дань уважения к славе прошлых сезонов, ведь пятый сезон был последним на Bravo.

В этом сезоне также фигурирует больше звёзд, чем обычно: Натали Портман, Сандра Бернхард, Аполо Антон Оно, Брук Шилдс, Ру Пол, LL Cool J выступали в качестве приглашённых судей. Дженнифер Лопес также должна была быть приглашённым судьей в финале, но повредила ногу, так что Тим Ганн занял её место.

Впервые за существование проекта шесть человек показали коллекции для недели моды: финалисты, а также Джо Фарис и Стивен «Суэйд» Баум, последние два выбывших дизайнера, и Джерел Скотт, который был исключён в первой части финала.

Впервые финалистами были только женщины (Кенли Коллинз, Корто Момолу и Лиэнн Маршалл). Вторая часть финала вышла в эфир 15 октября 2008 года. Все три коллекции были хорошо приняты. Кенли была отмечена за её хороший дизайн нарядов, но была исключена из-за того, что некоторые её модели напоминали платья из коллекций других профессиональных дизайнеров. Судьи восхищались коллекцией Корто, но посчитали, что некоторые её наряды были слишком перегружены. Лиэнн была объявлена победительницей пятого сезона. Её модель, Тиа Шипман, получила разворот в журнале ELLE. Другие модели — Катарина Муньес (Корто Момолу) и Топасио Пена (Кенли Коллинз) — проиграли.

Впервые с первого сезона не было эпизода «Воссоединение» из-за временных ограничений.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Тёмно-зелёный цвет и ADV — дизайнер допущен к показу на Неделе моды.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.

 : Вместо победы (иммунитета) за это состязание дизайн Суэйда был продан на Bluefly.com.
 : Вместо победы (иммунитета) за это состязание дизайн Кита будет носить Брук Шилдс во втором сезоне телесериала «Помадные джунгли».
 : Все костюмы будут проданы на благотворительном аукционе, деньги от которого перейдут в организацию, помогающую людям, больным СПИДом, но иммунитет для победителя сохранён.
 : Вместо победы (иммунитета) за это состязание дизайн Лиэнн продан владельцам карт American Express.
 : С этого состязания отменяется иммунитет.
 : Образ, созданный Джерелом, появится на развороте в журнале Elle.
 : Все 4 дизайнера создадут коллекции для Нью-Йоркской Недели моды, но только 3 из них покажут свои коллекции на Неделе моды.

Шестой сезон 
Местом действия в шестом сезоне Проекта Подиум стал Лос-Анджелес, а не Нью-Йорк. Дизайнеры работали в институте моды, дизайна и мерчендайзинга. Съёмки завершились в пятницу, 17 октября 2008 года.

Было объявлено, что премьера шестого сезона состоится в январе 2009 года на канале Lifetime, но показ был отложен из-за юридических вопросов. Это объявление появилось до того, как состоялось предварительное слушание в суде по иску от NBC Universal. Запуск шоу был отложен из-за запроса Lifetime о том, чтобы тяжбы между NBC Universal и The Weinstein Co. были перенесены в федеральный суд.

Три финалиста шестого сезона показали свои коллекции на Нью-Йоркской Неделе моды в Брайант-парке 20 февраля 2009 года, но их имена не были названы, и сами они не появлялись на сцене в этот день. Ирина Шабаева выиграла соревнование со своей моделью Келин Хемфилл. Алтея Харпер и её модель Таниша Харпер заняли второе место, а Кэрол Ханна Уитфилд и её модель Лиза Блетс — третье.

1 апреля 2009 года иск между The Weinstein Co. и NBC Universal был решён, The Weinstein Co. согласилась заплатить NBC. Сумма сделки не разглашалась. Сезон начали транслировать 20 августа 2009 года и приглашёнными судьями были такие звезды, как Кристина Агилера, Ева Лонгория Паркер и Линдси Лохан.

Дизайнеры: Ирина Шабаева, Алтея Харпер, Кэрол Ханна Уитфилд, Гордана Гельхаузен, Кристофер Страуб, Логан Нитзель, Николас Путвински, Ширин Аскари, Эпперсон Родни, Луиз Блэк, Ра’мон Лоуренс Коулман, Джонни Сакалис, Кристал Фрейзер, Митчелл Холл, Мелвин Виен, Эри Фиш.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Тёмно-зелёный цвет и ADV — дизайнер допущен к показу на Неделе моды.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Тёмно-розовый цвет и OUT — дизайнер набрал высокие баллы, но был исключен.

 : Митчел был исключён из проекта, так как оба наряда были придуманы и сшиты Ра’моном.
 : Оба наряда Ирины будут продаваться в магазинах компании Macy's в рамках бренда INC, а также на их сайте в интернете, поэтому она не получила иммунитет.
 : Николас остался в проекте, благодаря иммунитету.
 : Начиная с этого состязания иммунитет отменён.

Седьмой сезон 
Процесс кастинга для участия в 7 сезоне начался в мае 2009 года. Шоу возвратилось в Нью-Йорк 14 января 2010 года. Нина Гарсиа и Майкл Корс снова заняли свои места в качестве судей вместе с наставником Тимом Ганном и ведущей Хайди Клум. Седьмой сезон отметился ссорами Пинг и Джесси, Милы и Джея, моделью Джонатана — Керри и дизайнером Джеем, уходом Майи и возвращением Энтони.

Дизайнеры: Эми Сараби, Сет Аарон Хендерсон, Эмилио Соса, Джонатан Питерс, Джей Николас Сарио, Майя Луз, Мила Германовски, Кристиана Кинг, Памела Птак, Пинг Ву, Иисус Эстрада, Анна Линетт, Жанин-Мари Чекканти, Джесси ЛеНор, Бен Чмура и Энтони Уильямс.

Сет Аарон Хендерсон был объявлен победителем 7 сезона 22 апреля 2010 года. Второе место занял Эмилио Соса, а третье — Мила Германовски.

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Тёмно-зелёный цвет и ADV — дизайнер допущен к показу на Неделе моды.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Жёлтый цвет и WD — дизайнер сам покинул проект.

 : Вместо победы (иммунитета) за это состязание дизайн Энтони был представлен на обложке журнала Marie Claire.
 : Майя решила отказаться от участия в конкурсе, потому что чувствовала, что она слишком молода и недостаточно развита как дизайнер. Поскольку Майя снялась с соревнований, Энтони был возвращен и выиграл соревнование вместе с Эмилио.

Восьмой сезон 
Трансляция восьмого сезона Проекта Подиум началась 29 июля 2010 года на канале Lifetime Network.

Участие приняли следующие дизайнеры: МакКел Мэддокс, Джейсон Тройси, Николас Д’Аурицио, Сара Трост, Кристин Хаскинс Симмс, Эй Джей Тувенот, Пич Карр, Карлос Казанова, Майкл Драммонд, Айви Хига, Валери Майен, Кристофер Коллинс, Эйприл Джонстон, Майкл Костелло, Ари Саус, Мондо Гуэрра, Гретхен Джонс.

Наставником вновь выступил Тим Ганн. Состав судей также не изменился — Хайди Клум, Майкл Корс и Нина Гарсиа.

Финалист Энди Саус (Andy South) впоследствии сделал трансгендерный переход и осенью 2013 года участвовал в третьем сезоне проекта «Подиум: все звёзды» (Project Runway All Stars (season 3)) под именем Ари Саус (Ari South).

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Голубой цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.

Девятый сезон 
Трансляция девятого сезона Проекта Подиум началась 28 июля 2011. Было отобрано 20 дизайнеров, однако в рамках шоу их должно быть не более 17, поэтому судьи в начале сезона исключили четверых дизайнеров (Аманду, Дэвида, Ганнера и Серену) после того, как рассмотрели лучшие дизайнерские наряды, которые все 20 участников привезли в Нью-Йорк.

Таким образом, в сезоне участие приняли следующие дизайнеры: Рафаэль Кокс, Феллин Веллс, Джули Тьерни, Сесилия Мотвани, Даниэль Эверин, Джошуа Кристенсен, Бекки Росс, Брайс Блэк, Оливер Грин, Энтони Райан Олд, Берт Китер, Лаура Кэйтлин Планк, Кимберли Голдсон, Виктор Луна, Джошуа МакКинли, Аня Аюнг-Чи.

Наставником вновь выступил Тим Ганн. Состав судей не изменился — Хайди Клум, Майкл Корс и Нина Гарсиа.

 : В первом эпизоде Аманда, Дэвид, Ганнер и Серена не смогли войти в состав 16 участников шоу и были исключены до прохождения первого испытания.
 : Из-за того, что Сесилия ушла из шоу, Оливер и Виктор получили право вернуть одного из ранее выбывшего участника, который бы стал третьим в их команде (командный конкурс, 3 человека в команде).
 : Джошуа М. был выбран победителем, как руководитель группы, хотя победивший наряд был придуман и пошит Аней и Бекки.
 : Наряд победившего дизайнера будет продаваться в рамках Piperlime. Наряд занявшего второго места Берта так же будет включен в продажу.
 : Все четверо дизайнеров приняли участие в неделе моды (впервые с третьего сезона).

  Зелёный цвет и ПОБЕДИТЕЛЬ — дизайнер победил в Проекте Подиум.
  Тёмно-зелёный цвет и ADV — дизайнер допущен на неделю моды
  Синий цвет и WIN — дизайнер победил в состязании.
  Бирюзовый цвет и HIGH — дизайнер занял второе место в состязании.
  Светло-голубой цвет и HIGH — дизайнер набрал высокие баллы в состязании, но не выиграл.
  Розовый цвет и LOW — дизайнер показал плохой результат в состязании, но не был исключён.
  Оранжевый цвет и LOW — дизайнер был в двойке худших, но не был исключён.
  Красный цвет и OUT — дизайнер выбыл из состязания, как показавший худший результат.
  Желтый цвет и WD — дизайнер сам покинул проект.

Десятый сезон 
Трансляция десятого сезона шоу началась 19 июля 2012. В проекте приняло участие 16 дизайнеров, а именно: Беатрис Гуапо, Ленти Фостер, Андреа Катз, Куэн Косуке, Баффи Джашанмал, Рауль Осорио, Нэйтан Пол, Алиша Хардести, Ганнер Детерейдж, Вен Будху, Елена Сливняк, Сонджа Уильямс, Кристофер Палу, Мелисса Флис, Фабио Коста и Дмитрий Шолохов.

Съёмки шоу также проходили в Нью-Йорке.

Как и в предыдущих сезонах, наставником дизайнеров выступил Тим Ганн. В состав судей вошли Хайди Клум, Майкл Корс и Нина Гарсиа. В качестве приглашённых судей выступили Патриция Филд, Лорен Грэм, Хейден Панеттьер и Кристен Риттер.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Порядок исключения дизайнеров
! Дизайнеры|| 1 || 2 || 3 || 4 ||  5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || Названия эпизодов
|-
! style="background:#FAFAD2;"| Дмитрий Шолохов
| IN|| IN|| IN||bgcolor="turquoise"| HIGH|| IN || bgcolor="lightblue"| HIGH|||IN ||bgcolor="pink"|LOW|| bgcolor="cornflowerblue" |WIN||bgcolor="turquoise"|HIGH|| bgcolor="lightblue" | HIGH|| bgcolor="cornflowerblue" |WIN|| bgcolor="teal"|ADV|| style="background:Limegreen;"||-

!Маркиз Фостер
|IN || style="background:cornflowerblue;"| WIN ||IN ||style="background:orange;"| LOW|| style="background:orange;" | LOW||IN ||style="background:tomato;"| OUT ||style="background:lightblue;"| HIGH|| style="background:cornflowerblue;" | WIN ||IN || style="background:pink;"| LOW|| style="background:tomato;" | OUT ||style="background:darkgray;" colspan="2"| ||rowspan="2"|11 — План Олимпийских Игр
12 — Восход Авангардной Моды
|-

!Бриттани Аллен
|style="background:cornflowerblue;"| WIN||IN || style="background:pink;"| LOW||IN ||style="background:lightblue;"| HIGH||IN ||style="background:cornflowerblue;"| WIN||IN ||style="background:crimson;"| SAFE ||IN || style="background:pink;"| LOW|| style="background:tomato;" | OUT ||style="background:darkgray;" colspan="2"|
|-

!Делвин МакКрей
|IN||style="background:turquoise;"| HIGH||IN ||IN ||IN ||style="background:orange;"| LOW|| style="background:turquoise;" | HIGH||IN ||style="background:orange;"| LOW|| style="background:tomato;" | OUT ||style="background:darkgray;" colspan="4"| ||10 — Живи И Делай Тай-Дай
|-

!Челси Картер
|IN||IN ||IN ||style="background:lightblue;"| HIGH||IN ||style="background:cornflowerblue;"| WIN ||IN ||style="background:tomato;"| OUT ||style="background:darkgray;" colspan="6"| ||rowspan="2"|7 — Проект Подиум x Эшли Лонгшор,
8 — Чистый Гений

9 — Одень Себя
|-

!Дайонг Ким
|style="background:pink;"| LOW||IN ||IN || IN ||IN ||style="background:turquoise;"| HIGH|| style="background:lightblue;" | HIGH|| style="background:yellow;" | WD|style="background:darkgray;" colspan="6"|
|-

!Шави Льюис
|IN||IN ||style="background:turquoise;"| HIGH|| style="background:orange;" | LOW||IN ||style="background:tomato;"| OUT || style="background:darkgrey;" colspan="8"| || 6 — Есть Только Один Ты
|-

!Мелани Трюгг
|style="background:lightblue;"| HIGH||IN ||IN || IN ||style="background:tomato;"| OUT ||style="background:darkgrey;" colspan="9"| || 5 — Она Шьёт Необычно
|-

!Тайлер Низлони
|IN|| style="background:pink;"| LOW|| style="background:orange;" | LOW|| style="background:tomato;" | OUT || style="background:darkgrey;" colspan="10"| || 4 — Окончательный Апцикл
|-

!Алан Гонзалез
|style="background:pink;"| LOW||IN || style="background:tomato;"|OUT ||style="background:darkgrey;" colspan="11"| || 3 — Сани Взлетно-Посадочная Полоса
|-

!Вероника Шиффер
|IN || style="background:tomato;"|OUT||style="background:darkgrey;" colspan="12"| || 2 — Кошки Городских Джунглей
|-

!Асма Биби
|style="background:tomato;"|OUT|style="background:darkgrey;" colspan="13"| || rowspan="2" |1 — Взлетать
|-

!Дженн Харков
|style="background:tomato;"|OUT|style="background:darkgrey;" colspan="13"|
|}

 Асма и Дженн, проигравшая пара, была исключена после долгой дискуссии судей.

 Из-за проблем со здоровьем Дайонг пришлось покинуть проект. Раннее исключённый дизайнер, Маркиз, был возвращён.

 Кристиан Сириано решил «спасти» Бриттани, используя Siriano Save.

 В одиннадцатой серии ни один дизайнер не выбыл, потому что судьи решили, что работы всех дизайнеров были отличны. Поэтому было оглашено, что в следующей серии исключат двух дизайнеров.

  Дизайнер выиграл 18 сезон Проекта «Подиум».
  Дизайнер допущен к финалу.
  Дизайнер победил в задании.
  Дизайнер занял второе место в задании.
  Наряд дизайнера набрал высокие баллы, но он не победил.
  Дизайнер набрал низкие баллы, но не был исключен.
  Дизайнер был в двойке худших, но не был исключен.
  Дизайнер проиграл и покинул проект.
  Дизайнер проиграл, но Кристиан Сириано оставил его/её на проекте, используя «Siriano Save»
  Дизайнер добровольно покинул проект. Это второй раз за историю Проекта «Подиум», когда дизайнер выбыл по медицинским показаниям.
  Дизайнер был дисквалифицирован и покинул проект.

 Девятнадцатый сезон 
27 февраля 2020 года открылся кастинг 19 сезона. Премьера девятнадцатого сезона состоится 14 октября 2021 года, в нем примут участие 16 дизайнеров. Сириано вернется в качестве наставника, а Гарсия, Максвелл и Велтерот также вернутся в качестве судей. Клосс не вернется в качестве ведущей, но будет время от времени появляться в течение сезона.

Перед премьерой 19-го сезона в интернет-мини-сериале Project Runway Redemption участвовали восемь ранее выбывших участников, которые боролись за приз в размере 25 тысяч долларов. В сериале участвовали восемь ранее выбывших участников из 17 и 18 сезонов (Фрэнки Льюис, Афа А Лу, Ковид Капур, Тесса Кларк, Бишми Кромарти, Дайонг Ким, Делвин МакКрей, Нэнси Вольпе-Берингер). В первых четырех эпизодах были соревнования лицом к лицу, победитель получил место в финале, где победитель финала получит главный приз.Проект Подиум Искупление'''

Участниками девятнадцатого сезона стали: Октавио Агилар, Даррен Аполонио, Кеннет Бэрлис, Кейси Блэк, Корал Кастильо, Мег Фергюсон, Прадже Оскар Жан-Баптист, Боунс Джонс, Кристина Харлашкина, Кэти Кортман, Шанталь Лакайо, Аарон Майкл, Чейсити Сириал, Зейден Шкипер, Сабрина Спанта и Анна Юнан Чжоу.

Дизайнер Шанталь Лакайо была финалистом 1 сезона Проекта Подиум Латинская Америка.

Порядок исключения дизайнеров:

 По соображениям психического здоровья Мег покинула проект по собственному желанию, тем самым спасая Даррена, Кэти и Кеннета от возможного исключения.

 Хотя образ Кэти набрал достаточно баллов чтобы она прошла дальше, судьи дали ей понять, что им понравилась её работа.

 Несмотря на то, что два дизайнера были отмечены как безопасные, каждому дизайнеру была дана критика.

  Дизайнер выиграл 19 сезон Проекта «Подиум».
  Дизайнер допущен к финалу.
  Дизайнер победил в задании.
  Дизайнер занял второе место в задании.
  Наряд дизайнера набрал высокие баллы, но он не победил.
  Дизайнер набрал низкие баллы, но не был исключен.
  Дизайнер был в двойке худших, но не был исключен.
  Дизайнер проиграл и покинул проект.
  Дизайнер проиграл, но Кристиан Сириано оставил его/её на проекте, используя «Siriano Save»
  Дизайнер добровольно покинул проект.

Интернациональные версии передачи

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Телепередачи США
Программы телеканала Lifetime
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы Bunim/Murray Productions